Moretus ist der Familienname folgender Personen:
 Balthasar Moretus (1574–1641), Drucker
 Balthasar Moretus (1615–1674), Drucker 
 Jan Moretus (1543–1610), Drucker 
 Theodorus Moretus SJ (1602–1667), flämischer Mathematiker, Physiker und Astronom

Siehe auch:
 Moretus (Mondkrater)
 Plantin-Moretus-Museum in Antwerpen